I Hate Your Guts ist der Alternativtitel folgender Filme:
 Weißer Terror (Film) (1962)
 Ausbruch zur Hölle (1977)
 Ich spuck auf dein Grab (1978)